Tahoua bezeichnet:

 eine Stadt in Niger, siehe Tahoua (Niger)
 eine nigrische Region, siehe Tahoua (Region)
 ein nigrisches Departement, siehe Tahoua (Departement)

Siehe auch: Tahua